«Синара» — российский мини-футбольный клуб из Екатеринбурга. Основан в 1992 году. Играет в Суперлиге.

Является одним из самых успешных российских мини-футбольных клубов.
Одиннадцать раз завершал сезон в призовой тройке чемпионата, а в сезонах 2008/09, 2009/10 и 2020/21 становился Чемпионом России.
Трёхкратный обладатель Кубка России в сезонах 2006/2007, 2021/2022 и 2022/2023.
Обладатель Кубка УЕФА 2007/08.

История

Россия 
Клуб основан 2 марта 1992 года под названием ВИЗ. В элите российского мини-футбола с 1994 года. Первого успеха команда достигла уже в сезоне 1994/95, завоевав бронзовые медали чемпионата. В 2001 году клуб был переименован в «ВИЗ-Синара». Стабильно попадал в тройку сильнейших команд страны. Первый трофей выиграли в 2007 году, в финале Кубка России, обыграв московское «Динамо».

Перед началом сезона 2008/09 «ВИЗ-Синару» покинул один из лидеров команды, Владислав Шаяхметов, перешедший в московский «Динамо-Ямал». Клуб смог стать чемпионом ещё за три игры до финиша чемпионата.

В сезоне 2009/10 екатеринбуржцы повторили прошлогодний успех, не потерпев за весь чемпионат ни одного поражения. Чемпионство было оформлено лишь в последнем туре в матче с «Динамо-2».

С сентября 2010 года клуб называется «Синара». В сезоне 2010/2011 была возвращена стадия плей-офф. По итогам регулярного чемпионата «Синара» заняла второе место, уступив московскому «Динамо». Ему же екатеринбургская команда проиграла в плей-офф.

Еврокубки 

Еврокубковый успех московского «Динамо» в 2007 году позволил «ВИЗ-Синаре» взять старт в розыгрыше Кубка УЕФА 2007/08. В финале клуб обыграл по пенальти испанский «Эль-Посо».

Следующая еврокубковая кампания «визовцев» также началась в Екатеринбурге: их домашняя арена второй год подряд принимала матчи элитного раунда. В Финале четырёх в Екатеринбурге «ВИЗ-Синара» в полуфинале обыграла московское «Динамо» 2:0, а в финале уступили испанскомуклубу «Интер Мовистар» 1:5.

В сезоне 2009/10 «ВИЗ-Синаре» элитный раунд принимала лиссабонская «Бенфика», которая обошла «ВИЗ-Синаре» в группе только по большему количеству забитых мячей.

В сезоне 2010/11 «Синара» вновь принимала элитный раунд, но не вышла из группы.

«Синара» и сборная России 
Игроки «Виза» Денис Агафонов и Вадим Яшин входили в состав сборной России по мини-футболу, выигравшей золото чемпионата Европы 1999.

В 2000-х всё большее количество игроков «Виз-Синары» призывалось в сборную. Дамир Хамадиев, Дмитрий Прудников, Константин Агапов и Сергей Зуев — участники чемпионата мира 2008 года в Бразилии. В составе, объявленном к отборочным играм ЧЕ-2010, насчитывалось уже семь «визовцев».

В Екатеринбурге ежегодно проводится «Кубок Финпромко» с участием ведущих сборных команд Европы. В 2007 году в этом турнире приняла участие национальная команда Испании во главе с Хавьером Лосано.

Участие в Кубке УЕФА

Выступления в чемпионатах России 

Дублирующий состав клуба «Синара-Д» выступает в подэлитном дивизионе российского первенства — Высшей лиге.

Достижения 
 Чемпион России по мини-футболу (3) : 2008/09, 2009/10, 2020/21
 Обладатель Кубка России по мини-футболу (3) : 2006/07, 2021/22, 2022/23
 Обладатель Кубка Высшей лиги по мини-футболу 1998
 Обладатель Кубка УЕФА по мини-футболу (1) : 2007-08
 Медали Чемпионата России по мини-футболу:
  Серебро (5): 1997/98, 1998/99, 2005/06, 2006/07, 2010/11
  Бронза (6): 1994/95, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2007/08, 2019/20
 Победитель турнира «Кубок Урала» (8): 1993, 1994, 1996, 2003, 2004, 2008, 2009, 2019

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль клуба на сайте Ассоциации мини-футбола России
 Обзоры матчей МФК ВИЗ-Синара на SportS66.ru

Мини-футбольные клубы России
Спортивные клубы Екатеринбурга